Jason Scott peut désigner :
 Jason Scott Lee (né en 1966), acteur américain ;
 Jason Lee Scott, personnage de fiction de la franchise Power Rangers.
 Jason Scott Sadofsky, archiviste et historien des technologies.